Bleihof ist ein geographischer Name:

 Bleihof, deutscher Name der Ołowianka, Insel zwischen Mottlau und Kielgraben in der kreisfreien Stadt Danzig, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Bleihof, alter Name von Ursenbacherhof (Waibstadt), historisches Hofgut beim Stadtteil Daisbach von Waibstadt, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Im Bleihof, Altstadtstraße in Neunburg vorm Wald, Landkreis Schwandorf, Bayern